Bukovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Bukovo, Blagoevgrad, Obsjtina Gotse Deltjev, 
 Bukovo, Plovdiv, Obsjtina Prvomaj, 
 Bukovo, Smoljan, Obsjtina Madan,

Nordmakedonien 

 Bukovo (Nordmakedonien), Opsjtina Bitola,

Slovenien 

 Bukovo (ort i Slovenien), Cerkno,